Я́года:
 Ягода (ботаника) — сочный многосемянный плод растений.
 Ягода (в бытовом понимании) — небольшой сочный съедобный плод, обычно кустарниковых или травянистых растений, который при употреблении в пищу не требуется откусывать или разрезать.
 Ягода — село в Старозагорской области Болгарии.

Яго́да:
 Ягода, Генрих Григорьевич (1891—1938) — советский государственный деятель, руководитель ОГПУ СССР, нарком внутренних дел СССР (1934—1936).

Примечания

См. также 
 Ягодка (значения)
 Ягодинка (значения)
 Ягодина (значения)
 Яхода
 Красная Ягода — посёлок в Орловской области России.